Web-oriented architecture

Code OACI 
 World Airways

Musique 
 
 War of Ages
 Wacken Open Air, ou W:O:A, est un des plus grands festivals au monde à être uniquement consacrés au metal.

Autres 
 War of aggression
 
 World Ocean Atlas

Titre 

 
 World of Art
 
Code OACI